Беликова Нина Викторовна (6 ноября 1913, Санкт-Петербург — 27 сентября 2000, Москва) — артистка балета, педагог. Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1966).

Биография 
1932 — закончила Ленинградское хореографическое училище (класс А. Я. Вагановой).

В 1932-59 — артистка Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова.

1939-41 и 1951-70 (с перерывами) — работала педагогом в театре

1933-38 и 1959-70 — в Ленинградском хореографическом училище

19 мая 1967 года — состоялась премьера первого балетного спектакля в Чувашии — «Жизель» Адана, который идёт на сцене Чувашского театра оперы и балета до сих пор.

кроме Alma-Mater Нина Викторовна Беликова преподавала классический танец:
 1970-73 — в Московском хореографическом училище
 1973-77 — в театре города Лодзь
 1980-85 — в Берлине.
 1979 — в Свердловском театре оперы и балета. Тогда же при участии Беликовой состоялась премьера новой редакции балета Э. Дельдеве, Л. Минкуса «Пахита».
 1986-87 — педагог-репетитор в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.
 с 1987 — педагог в Рижском хореографическом училище.
1990-99 педагог балетной школы (Лодзь)

Ученицы 
 Ольга Искандерова (выпуск 1962 года)
 Аннэлина Каширина (выпуск 1962 года)
 Алиса Строгая (выпуск 1962 года)
 Людмила Филина (выпуск 1962 года)
 Светлана Ефремова (выпуск 1966 года, первая чувашская балетная студия ЛХУ)
 Лариса Ивановская(выпуск 1966 года, первая чувашская балетная студия ЛХУ)
 Галина Васильева (выпуск 1966 года, первая чувашская балетная студия ЛХУ)
 Людмила Семеняка (выпуск 1970 года)
 Галина Мезенцева (выпуск 1970 года)
 Елена Голикова (выпуск 1974 года)
 Алла Артюшкина-Ханиашвили (выпуск 1974 года)
 Юлия Гурвич

Примечания

Литература 
 Чувашская энциклопедия. Персоналии

Ссылки 
 [pro-ballet.ru/html/b/belikova.html Русский балет. Энциклопедия. БРЭ. — Согласие, 1997]
 РУССКИЙ БАЛЕТ. Энциклопедия. БРЭ
 Балетное древо Петербурга
 История петербургской балетной школы

Родившиеся в 1913 году
Родившиеся 6 ноября
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Выпускники академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Преподаватели академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Ученицы Агриппины Вагановой